

Sigle 
 Confédération générale du travail  – confederazione sindacale francese
 Compagnie Générale de Transports  – compagnia aerea libanese
 Compagnie Générale Transatlantique  – società armatoriale francese
 Confederación General del Trabajo – confederazione sindacale spagnola
 Confederación General del Trabajo – centrale sindacale argentina

Codici 
 CGT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chinguetti (Mauritania)